Орешники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Орешники — деревня в Смолевичском районе Минской области.

Россия 
 Орешники — деревня в Рыбинском районе Красноярского края.
 Орешники — починок в Завьяловском районе Удмуртии.